Ло́бов — русская фамилия; имеет женскую форму . В семинарском варианте переводилась на латынь как Фронтасьев. Также — топоним.

Известные носители 
 Лобов, Александр Алексеевич (род. 1990) — украинский футболист.
 Лобов, Алексей Петрович (1915—1977) — понтонёр, старшина, Герой Советского Союза.
 Лобов, Артём (род. 1986) — ирландский боец смешанных боевых искусств.
 Лобов, Владимир Николаевич (род. 1935) — советский военачальник, генерал армии.
 Лобов, Георгий Агеевич (1915—1994) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 Лобов, Евгений Петрович (1912—1964) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Лобов, Константин Юрьевич (род. 1981) — российский футболист.
 Лобов, Лев Николаевич (1927—2018) — советский и российский актёр и режиссёр.
 Лобов, Николай Фёдорович (1894—1968) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 
 
 
 Лобов, Эдуард Анатольевич (1988—2023) — белорусский политзаключённый, в дальнейшем участник российско-украинской войны.
 Лобов, Юрий Владимирович (1972—1993) — Герой Российской Федерации.
 Лобов, Яков Михайлович (1924—1945) — танкист, Герой Советского Союза.



Топоним 
 Лобов — хутор в Заветинском районе Ростовской области России.

См. также 
 Лобин
 Лобков
 Лобченко